Gabriel Gauchat (1709-1777), Jésuite, Docteur en théologie et Apologiste.
 Louis Gauchat (1866-1942), linguiste suisse. 
 Pierre Gauchat (1902-1956), graphiste, affichiste, illustrateur et enseignant suisse.